"Ta-hí", também conhecida como "Pra Você Gostar de Mim", é uma marcha-canção escrita por Joubert de Carvalho, gravada por Carmen Miranda em 1930 com arranjo de Pixinguinha e acompanhamento da Orchestra Victor. O verdadeiro nome da canção é "P'ra você gostar de mim", mas o apelo da gíria foi maior. 

O disco vendeu cerca de 35 mil cópias, um recorde para a época, e lançou Carmen Miranda para a fama. Tanto foi o sucesso que a gravadora Victor fez um investimento inédito de uma gravadora brasileira em uma só artista, dando-lhe mais 28 músicas (14 discos) para gravar em apenas nove meses, ou seja, a cada dezoito dias saía um disco novo de Carmen Miranda.

Em 2016, "Ta-hí" figurou em terceiro lugar na lista das "100 melhores músicas da história do samba" da revista Veja. De acordo com o Ecad, a canção foi a sua gravação mais executada no Brasil entre julho de 2010 e março de 2015.

Ligações externas 
 

Canções gravadas por Carmen Miranda
Canções de 1930